En concert, 1983, album de Hubert-Félix Thiéfaine ;
 En concert, 1988, album de Serge Lama ;
 En concert, 1989, album de Mylène Farmer ;
 En concert, 1995, album de Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes
 En concert, 1997, album de l'Orchestre national de Barbès ;
 En concert, 2000, album de La Ruda Salska ;
 En concert, 2003-2004, tournée d'Alizée ;
 En concert, 2004, album d'Alizée ;
 En concert, 2004, album d'Empalot ; 
 En concert, 2009, album du Weepers Circus.